

Ла-Грейндж — місто, штат Кентуккі
 Ла-Грейндж — місто, штат Міссурі
 Ла-Грейндж — місто, штат Північна Кароліна
 Ла-Грейндж — місто, штат Теннессі
 Ла-Грейндж — місто, штат Техас
 Ла-Грейндж — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Ла-Грейндж — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Ла-Грейндж — місто, штат Вайомінг
 Ла-Грейндж — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Ла-Ґрандж
 Лагранж